Menetou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Menetou-sur-Nahon, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Menetou-Râtel, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,